Henk van der Linden (filmmaker), Nederlands filmmaker
Henk van der Linden (voetballer), Nederlands voormalig voetballer
Henk van der Linden (politicus), Limburgs politicus voor 50Plus
Henk van der Linden (zwemmer), Nederlands zwemmer